Бирюко́в, Васи́лий:
 Бирюков, Василий Ильич (1912—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Бирюков, Василий Николаевич (1919—1993) — Герой Советского Союза.
 Бирюков, Василий Яковлевич (1915—1993) — майор, Герой Советского Союза.